Горная классификация Тур де Франс () разыгрывается в рамках Тур де Франс с 1933 года. Победитель определяется по сумме очков набранных на горных финишах и называется «горным королём». Лидер классификации носит белую майку с красным горошком называемую просто гороховой майкой (), которая появилась в 1975 году.

История 
На первом Тур де Франс присутствовали горные перевалы, но небольшие. Первым перевалом в истории Тура стал Col des Écharmeaux высотой 712 м, расположенный на первом этапе от Парижа до Лиона, который теперь является старой дорогой от Отёна до Лиона. Этап от Лиона до Марселя включал Col de la République (1161 м), также известный как col de Grand Bois, расположенный окраине Сент-Этьена. Первый крупный подъём — Col du Ballon d'Alsace высотой 1178 м расположенный в Вогезах, дебютировал на Туре в 1905 года

Истинные горы впервые появились в 1910 году когда маршрут проходил через Пиренеи. Тогда гонщики ехали или вернее больше шли в подъём сначала на Col d'Aubisque, а затем на соседний Col du Tourmalet. Оба подъёма представляли дорогу проложенную мулами и были сложны для велосипедов того времени, на которых гонщики передвигались, везя на себе запасные шины, а еда, одежда и инструменты висели в мешках на руле. На вершине Col d’Aubisque стоял помощник организатора, Виктор Брейер с коллегой Альфонсом Стейнесом, который предложил включить Пиренеи.

После успеха Тур де Франс 1910 организатор тура, Анри Дегранж, принимает решение о включении Альп в маршрут гонки 1911 году.

Начиная с Тур де Франс 1905 года организатор гонки газета L'Auto назвала одного велосипедиста «лучшим альпинистом» (). Несмотря на это, де Франс это звание официально не признаётся. Тем не менее, оно является прямым предшественником горной классификации, введенной в 1933 году.

В 1933 году впервые появляется горная классификация которую выигрывает Висенте Труэба. Тем не менее Труэба очень плохо спускался с гор и не получал от своих побед никакого преимущества.

Директор «Тур де Франс» Анри Дегранж решил, что велогонщики достигающие вершины первыми должны получить за это бонус. С 1934 года гонщик, первым пересекающим линию горного финиша, стал получать  равный интервалу между ним и вторым гонщиком на вершине (но не более двух минут). Позднее эти бонусы исчезли, но признание «Короля гор» оставалось.

Когда классификация только появилась в 1933 году был только один тип горы. Первый гонщик пересекающий горный финиш получал 10 очков, второй — 9 очков и так до 1 очка за 10 место.

Перед возобновлением Тура после Второй мировой войны в 1947 году происходит разделение горных подъёмов на две категории: первую и вторую. Горы первой категории по прежнему давали 10 очков первому велосипедисту на её вершине, как было до 1939 года, а горы второй категории — всего 5 очков первому её покорителю.

Деление на категориям было успешным и спустя два года в 1949 году была добавлена третья категория, которую составляли горы меньшей сложности. Они приносили всего 3 очка первому гонщику достигшему её вершины.

В 1962 году появляется четвёртая категория. Система начисления очков также пересматривается: первая категория теперь приносит максимум 15 очков, вторая категория — 10 очков, третья категория — 5 очков, а четвёртая категория — 3 очка. Такая система градации гор, за исключением 1963 года, когда не было четвёртой категории, сохраняется до 1978 года включительно, хотя начисляемые очки за эти годы изменились.

Перед началом Тура в 1979 году становится недостаточным четырёх категорий и добавлена ещё одна. Но вместо того, чтобы добавить пятую категорию, организаторы Тура решают добавить «hors catégorie». Изначально самые сложные подъёмы имели различные очковые шкалы и назывались «вне категории» (, термин, которых с тех пор используют для любого исключительного явления). Однако с 1980-х годов подъёмы «hors catégorie» получили единую шкалу очков и фактически несмотря на название стали называться «высшей категорией», стоящими выше 1-ой категории.

Хотя классификация впервые была разыграна в 1933 году, отличительная майка лидера появляется только в 1975 году. Необычная расцветка майки связана с первым спонсором майки, французским производителем шоколада «Chocolat Poulain», который продавал шоколад в белой упаковке с красными точками.  На самом деле это дань директора Тура Феликса Левитана очень хорошему трековому гонщику 1930-х годов Генри Лемуанe, чьи командные цвета принесла ему прозвище «Горох» (). Несмотря на то, что спонсор номинации после этого сменился несколько раз, майка осталась прежней.

Подъём Col de la Bonette высотой 2715 метров расположенный в Приморских Альпах и впервые появившийся в 1962 году является самым высоким в истории Тура. Самая высокая вершина где располагался финиш этапа, финиш — Col du Galibier (2645 м). Четыре горы: Col du Galibier, Col du Tourmalet, L’Alpe d’Huez и Mont Ventoux, считаются наиболее известными подъёмами на Тур де Франс.

Самым титулованным является француз Ришар Виранк, ставший «Горным королём» семь раз. Испанец Федерико Баамонтес и бельгиец Люсьен Ван Импе праздновали успех по шесть раз. Чаще всего побеждали представители Франции и Испании. Восемь раз победитель горной классификации выигрывал и генеральную классификацию: Джино Бартали (1938 и 1948), Сильвер Маэс (1939), Фаусто Коппи (1949 и 1952), Федерико Баамонтес (1959) и Эдди Меркс (1969 и 1970).

На Тур де Франс 1969 года Эдди Меркс выиграл генеральную, очковую и горную классификации, что является уникальным результатом на Тур де Франс.

Регламент 
Место в горной классификации рассчитывается путём суммирования очков, набранных на горных финишах. Если у двух или более велогонщиков одинаковое количество очков, место в классификации определяется по наибольшему числу первых мест на горах высшей категории. В случае равенства этого значения происходит последовательное сравнение первых мест на горах 1-й, 2-й, 3-й и 4-й категорий за которыми следует более высокое место в генеральной классификации. Сошедшие с гонки спортсмены исключаются из зачёта. В конце гонки велогонщик, возглавляющий горную классификацию, объявляется её победителем.

Очки во время гонки начисляются первым гонщикам, пересекающим линию горного финиша. Все горные подъёмы разделены на пять категорий в зависимости от их сложности, протяжённости, градиента, места расположения (ближе к началу или концу) как на этапе так и в самой гонке, и имеют разное количество как начисляемых очков, так и премируемых мест. Менее сложные подъёмы получают «4-ю категорию» сложности, а самые сложные «высшую категорию».

Перед началом Тур де Франс организаторы объявляют список премиальных гор и их категории. На горах высшей, 1-й и 2-й категорий совпадающих с финишем этапа или расположенных в непосредственной близости к нему может происходить удвоение начисляемых очков.

Начисление очков

с 2004 по 2010 год 
В 2004 году система подсчёта очков была изменена так, что победитель 4-й категории получал 3 очка, а всего награждалось 3 гонщика в то время как на высшей — 20 очков и 10 гонщиков соответственно. Также с 2004 года очки, набранные на последнем подъёме этапа удваивались, при условии что он имел категорию не ниже 2-ой.

с 2011 по 2016 год 
На всех горах кроме высшей уменьшено как само количество начисляемых очков так и количество премируемых мест. Удвоение очков на финише этапа осталось, если он совпадает горным финишем «высшей категории».

с 2017 года 
Произошло уменьшение начисляемых очков и премируемых мест для гор «высшей категории».

Критика системы 
С начала 2010-х годов система вызвала некоторую критику. Шестикратный победитель горной классификации Люсьен Ван Импе сказал, что горная майка стала девальвирована, потому что её выигрывают гонщики не имеющие шансов в общей классификации, поэтому их отпускают в отрывы где они собирают очки. Эта тактика была начата такими велогонщиками как Лоран Жалабер и Ришар Виранк, но по словам Ван Импе, они действительно были горняками. А также предложил давать , чтобы сделать классификацию более привлекательной.

Победители

Лучший альпинист

Горная классификация

Рекорд побед

Индивидульно

По странам

Спонсоры 
 1975—1978 : Chocolat Poulain
 1979—1981 : Campagnolo
 1982—1984 : Chocolat Poulain
 1985—1989 : Café de Colombia
 1990 : Ripolin (производитель краски)
 1991—1992 : Coca-Cola Light
 1993—2008 : Champion (супермаркеты)
 с 2009 : Carrefour (гипермаркеты и супермаркеты)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Tour de France
 
 Tour Xtra

Тур де Франс
Спортивные призы и награды в велоспорте